Verdrag van Chinon (1214), tussen Jan zonder Land en Filips II van Frankrijk;
Verdrag van Chinon (1225), tussen Maria van Ponthieu en Lodewijk VIII van Frankrijk